Vilabela ima više značenja:
 Vilabela (Alesandrija)
 Vilabela (Verona)